L'Agulla del Corb és una muntanya de 955 metres que es troba al municipi de Peramola, a la comarca de l'Alt Urgell. Es troba a la vora de l'ermita de Sant Salvador del Corb.

Muntanyes de Peramola